Бопюї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ло і Гаронна
 Бопюї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн і Гаронна
 Бопюї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна
 Бопюї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер